Pleșcuța se poate referi la:

 Pleșcuța, Alba
 Pleșcuța, Arad

Altele 
 Pleșcoi, Buzău
 Pleșeni, Cantemir

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)
 Pleșu (dezambiguizare)
 Pleși (dezambiguizare)
 Pleașa (dezambiguizare)
 Pleșoiu (dezambiguizare)
 Pleșești (dezambiguizare)